Taenia (geslacht) - een geslacht van (lint)wormen:
Runderlintworm - Taenia saginata
Varkenslintworm - Taenia solium
Kattenlintworm - Taenia taeniaeformis
Taenia (architectuur) - een architecturaal element
Taenia thalami - een onderdeel van de hersenen
Taenia van de vierde ventrikel - een onderdeel van de vierde ventrikel